Negrilești (Bistrița-Năsăud)
 Negrilești (Vrancea)
 Negrileşti (Galaţi)

Desambiguações de topônimos